Came (Pirenéus Atlânticos) — comuna francesa do departamento dos Pirenéus Atlânticos
 Came (mecânica) — parte de uma roda ou eixo giratório projetada para transmitir um movimento

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de tecnologia